Bogdan Petrovitch Iakimov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Nijnekamsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il est sélectionné en trente-deuxième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Neftekhimik afin de conserver ses droits sur le joueur. En 2012, il passe professionnel avec le Dizel Penza dans la VHL, le deuxième niveau russe. Il est choisi en quatre-vingt-troisième position par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Neftekhimik face aux Ak Bars Kazan. Dix jours plus tard, il marque son premier but et sa première assistance face à l'Admiral Vladivostok. Il part en Amérique du Nord en 2014 et est assigné par les Oilers aux  Barons d'Oklahoma City dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers chez les Kings de Los Angeles.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Reaktor ||  MHL || 45|| 15|| 10|| 25|| 10|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Dizel Penza || VHL|| 21|| 3|| 6|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ijstal Ijevsk || VHL || 16|| 5|| 8|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Reaktor || MHL || 11|| 6|| 7|| 13|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 33|| 7|| 5|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Reaktor || MHL || 5|| 4|| 2|| 6|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 57 || 12 || 16 || 28 || 18 || || || || || 
|-
| 2014-2015|| Oilers d'Edmonton || LNH || 1||0 ||0 ||0 || 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016|| Condors de Bakersfield || LAH || 20|| 3|| 4|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 11 || 3 || 1 || 4 || 2 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 50 || 3 || 8 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 56 || 8 || 3 || 11 || 12 || 5|| 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 27 || 1 || 2 || 3 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 18 || 4 || 8 || 12 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Severstal Tcherepovets || KHL || 59 || 9 || 10 || 19 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 10 || 3 || 0 || 3 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL || 19|| 5|| 1|| 6|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Moscou || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en octobre 1994
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Neftekhimik Nijnekamsk
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Sotchi
Joueur du HK Dinamo Moscou